Le terme troque peut désigner :

 la Troque, un mollusque ;
 la troque, un privilège fiscal de l’Ancien Régime.